Нафта може да се отнася за:

 дизелово гориво
 NAFTA – Северноамериканско споразумение за свободна търговия